L'edizione 1926-27 della I. Liga vide la vittoria finale del SK Admira Wien.

Capocannoniere del torneo fu Anton Schall del SK Admira Wien con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SK Admira Wien Campione d'Austria 1926-27.
 SK Admira Wien e SK Rapid Wien ammesse alla Coppa Mitropa 1927.
 FC Rudolfshügel retrocessa.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1926
Calcio nel 1927
Fußball-Bundesliga (Austria)